Поза Гранде има више значења:

 Поза Гранде (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Поза Гранде (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику